Craen ist der Familienname folgender Personen:
 Jules van Craen (1920–1945), belgischer Fußball-Nationalspieler
 Laurens Craen (um 1620–um 1670), niederländischer Maler
 Nicolaes Craen († 1507), franko-flämischer Komponist und Sänger der Renaissance
 Theodoras Craen (um 1633–1688), deutscher Mathematiker und Mediziner